Municipio de Island Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Island Lake (condado de Lyon, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Island Lake (condado de Mahnomen, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mahnomen.